Municipio de Split Rock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Split Rock (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Split Rock (condado de Carlton, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carlton.